Univers paralel se poate referi la:

Fizică
 Interpretarea multiple-lumi din fizica cuantică
 Multivers, o mulțime ipotetică de mai multe universuri posibile

Ficțiune
 Univers paralel (ficțiune), o ipotetică realitate separată autonomă